Strahlhorn kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Strahlhorn (Baltschieder), bergstopp i Valais, 
 Strahlhorn (Fieschertal), bergstopp i Valais,